Stand Up for Europe è un movimento di cittadini paneuropei che si propone la creazione di uno stato europeo federale.

Storia 
Stand Up for Europe è stato lanciato alla 6ª Convenzione Federalista Europea a Bruxelles il 3 dicembre 2016, attraverso l'integrazione di tre movimenti eurofederalisti: Stand up for the United States of Europe, European Federalist Party e United States of Europe Now. È stato uno dei tanti nuovi movimenti civili pro-europei nati in risposta all'esito anti-europeo del referendum sulla Brexit e all'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti .

Il 6 maggio 2017, Stand Up for Europe è stato uno dei co-sponsor di un dibattito di una giornata a Bruxelles, guidato dal presidente del Comitato europeo delle regioni Markku Markkula, sul futuro dell'Unione europea e su come avanzare Integrazione europea.

Organizzazione 
Stand Up for Europe è un'organizzazione senza scopo di lucro (Association sans but lucratif, ASBL) di diritto belga. I suoi fondatori sono: Richard Laub, Georgios Kostakos, Olivier Boruchowitch e Pietro De Matteis. Il Consiglio comprende le seguenti posizioni, che sono occupate dalle seguenti persone: 

 Presidente: Alain Deneef
 Vicepresidente: Bálint Gyévai
 Segretario Generale: Luca Polidori
 Tesoriere: Faedran Bourhani
 Membro del Consiglio: Alba Requejo

Obiettivi 
Stand Up for Europe mira a una maggiore integrazione europea, la democrazia diretta e una maggiore solidarietà .

 Una costituzione europea
 Un'agenzia di intelligence europea
 Un progetto artistico paneuropeo
 Una giornata europea della gioventù

Inoltre, Stand Up for Europe cerca di fondersi o collaborare con altre organizzazioni simili, come Volt Europa, Pulse of Europe, Young European Federalists e New Europeans.

Note

Voci correlate 
 Iniziativa Pulse of Europe
 Giovani federalisti europei
 Partito Federalista Europeo 
 Movimento Federalista Europeo
 Stati Uniti d'Europa

Europeismo